Максим Казак:
 Казак, Максим Анатольевич (род. 1961) — российский историк, ректор Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского.
 Казак, Максим Викторович (род. 1976) — главный редактор российского журнала и интернет-портала о высоких технологиях «CNews».